Orinoco bezeichnet:

 Orinoco, einen Fluss
 Orinoco (Schiff), ein Motor-Passagierschiff
 (11926) Orinoco, einen Asteroiden
 Alto Orinoco (Gemeinde), ein Municipio im Bundesstaat Amazonas

 Orinoco-Freileitungskreuzung, eine Freileitungskreuzung in Venezuela